

Административно-территориальное устройство 

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики» субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:
 3 города республиканского значения,
 10 районов.

В них находятся:
 8 городов,
 172 сельских населённых пункта.

Административным центром Кабардино-Балкарской Республики является город Нальчик.

Муниципальное устройство 
В рамках муниципального устройства республики, в границах административно-территориальных единиц Кабардино-Балкарии образованы 132 муниципальных образования:
 3 городских округа,
 10 муниципальных районов, которые включают:
 112 сельских поселений,
 7 городских поселений.

Районы и города республиканского значения (городские округа)

Сельские и городские поселения 
Пяти городам районного значения и двум посёлкам сельского типа (ранее — посёлкам городского типа) соответствуют 7 муниципальных образований со статусом городского поселения. Остальные сельские населённые пункты объединены в муниципальные образования со статусом сельского поселения (112).

Ниже приведены списки городских и сельских поселений, распределённых по районам республики.

Баксанский район 
 Административный центр — город Баксан
 Код ОКТМО —

Зольский район 
 Административный центр — посёлок сельского типа Залукокоаже
 Код ОКТМО —

Лескенский район 
 Административный центр — село Анзорей
 Код ОКТМО —

Майский район 
 Административный центр — город Майский
 Код ОКТМО —

Прохладненский район 
 Административный центр — город Прохладный
 Код ОКТМО —

Терский район 
 Административный центр — город Терек
 Код ОКТМО —

Урванский район 
 Административный центр — город Нарткала
 Код ОКТМО —

Чегемский район 
 Административный центр — город Чегем
 Код ОКТМО —

Черекский район 
 Административный центр — посёлок сельского типа Кашхатау
 Код ОКТМО —

Эльбрусский район 
 Административный центр — город Тырныауз
 Код ОКТМО —

История 
В 1991 году Кабардино-Балкария делилась на 8 районов: Баксанский, Зольский, Майский, Прохладненский, Советский, Терский, Урванский и Чегемский. В 1994 году был образован Эльбрусский район, а Советский переименован в Черекский. В 2003 году вновь образован Лескенский район.

О более ранних изменениях АТД Кабардино-Балкарии см. Кабардино-Балкарская АССР, Кабардинская АССР, Кабардино-Балкарская АО, Кабардинская АО.

Литература 
 Административно-территориальные преобразования в Кабардино-Балкарии. История и современность. — Нальчик : Эль-Фа, 2000. — 730 с.
 Административно-территориальные изменения в Кабарде и Балкарии в конце XVIII — на- чале ХХ века / А. Х. Каров, А. И. Мусукаев. — Нальчик : Кабард.-Балк. гос. ун-т, 2001. — 40, [2] с.

См.также 
 Населённые пункты Кабардино-Балкарии
 Города Кабардино-Балкарии
 Население Кабардино-Балкарии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Код ОКТМО

Кабардино-Балкария